Паркланд има више значења:
 Паркланд (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Паркланд (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Паркланд (област), једна је од области (регион) у канадској покрајини Манитоба